Мисс мира 1968 () — 18-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 14 ноября 1968 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 53 девушки. Победила Пенелопа Пламмер, представлявшая Австралию.

Результаты

Участницы

Дополнительно

Отказались 
  —  (María Amparo Rodrigo Lorenza)

Не участвовали 
  — Хельга Йонсдоттир (Helga Jonsdóttir)
  — Мари-Франс Лаблаш (Marie-France Lablache)

Дисквалификация 
  — Лили Биссар (Lilly Bissar) дисквалифицирована за ночь до финала, так как ей было 15 лет.

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1968:  — Бригитте Крюгер
 1968:  — Соня Думен
 1968:  — Нэнси Уилсон (полуфиналистка)
 1968:  — Марджин Дэвидсон Моралес
 1968:  — Кристин Мэри Антунович
 1968:  — Жанетт Биффиге
 1969:  — Зохра Буфаден

Мисс интернешнл
 1968:  — Марго Шмальцридт
 1968:  — Хедда Лиэ
 1968:  — Нелли Галлерн (полуфиналистка)
 1969:  — Нэнси Уилсон
 1969:  — Ана Мария Маганья
 1969:  — Жанетт Биффиге (3-я вице-мисс)

Мисс Европа
 1968:  — Бригитте Крюгер (1-я вице-мисс)
 1968:  — Соня Думен
 1968:  — Жанетт Биффиге
 1969:  — Джун Макмэхон

См. также 
 Мисс Вселенная 1968
 Мисс интернешнл 1968

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мисс Мира 1968

Мисс мира
События 14 ноября
Ноябрь 1968 года
1968 год в Лондоне